Kalon steht für:

 Poi Kalon, ein Gebäudeensemble in Buxoro, Usbekistan, darin
 Kalon-Minarett, ein Minarett aus dem 12. Jahrhundert in Buxoro, Usbekistan
 Kalon-Moschee, eine Moschee 
 Chodscha Saad, auch Hodscha-Kalon genannt, Dschuybar-Scheich aus dem 16. Jahrhundert in Buxoro, Usbekistan
 Hodscha-Gaukoschan-Komplex, auch Hodscha-Kalon-Komplex genannt, ein Gebäudeensemble aus dem 16. Jahrhundert in Buxoro, Usbekistan

Siehe auch
 Kallon